Giuseppe Mannetti – politico italiano
 Ricardo Mannetti – calciatore namibiano

Pagine correlate 
Manetti